Эйжен Августович Берг (; ,  — , между станциями Перевал и Ахча-Куйма Закаспийской железной дороги) — российский революционер-большевик, участник гражданской войны в России.

Биография 
Родился в Риге в семье рыбака. По профессии слесарь. Во время Революции 1905 года — боец рабочей дружины. Во время Первой мировой войны был машинистом на линкоре «Севастополь». Член партии большевиков с 1917 года.

После Февральской революции — один из организаторов и руководителей большевистской организации на корабле. Член Центробалта 1-го и 3-го созывов, член Центрофлота. В июле 1917 арестовывался Временным правительством.

Командовал отрядом матросов 2-го Балтийского флотского экипажа во время штурма Зимнего. Член военно-морского революционного комитета. По заданию Ленина вместе с Железняковым и Н.А. Ховриным возглавил отряд балтийцев, посланный в Москву. Затем комиссар штаба отряда моряков, воевавшего под Белгородом, Харьковом, Чугуевом.

Летом 1918 года вместе с В. Полухиным направлен в Каспийскую флотилию, где проводил работу по укреплению боеспособности кораблей бакинского рейда. С июля 1918 — член ВРК и начальник связи Кавказской Красной армии. После падения Баку арестован и расстрелян в числе 26 бакинских комиссаров.

Литература 
 Толстов И., Э. А. Берг (1892—1918) // Герои Октября. Т. 1. — Л., 1967.
 Шаумян Л., Двадцать шесть бакинских комиссаров. — М., 1968. — С. 45—46.
 Большая советская энциклопедия: в 30 томах. — 3-е издание. — М., 1969—1978.

Ссылки 
 БЕРГ Эйжен Августович (1892–1918)

Персоналии по алфавиту
Большевики
Участники Штурма Зимнего дворца
Революционеры Азербайджана
Казнённые революционеры
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1918 году